Gens Postúmia, gens romana patrícia 
 Postúmia (amant de Cèsar), una de les amants de Juli Cèsar 
 Postúmia (dona de Servi Sulpici Lemònia Ruf)
 Pòncia Postúmia, dama romana assassinada pel seu amant Octavi Sagitta, tribú de la plebs, el 58